

Cinema 
 Whistle – film del 2002 diretto da Duncan Jones

Fumetti 
 Whistle! – manga di Daisuke Higuchi, da cui è stata tratta la serie animata conosciuta come Dream Team nella versione italiana

Musica 
 Whistle – fischietto, strumento musicale
 Tin whistle – Tipo di flauto
 Low whistle – Altro tipo di flauto
 Whistle – gruppo musicale statunitense
 Whistle – singolo di Flo Rida del 2012, dall'album Wild Ones
 Whistle – brano musicale delle Blackpink del 2016

Altro 
 Whistle – suono di origine non identificata